«Долгое путешествие к морю» () — советский фильм 1976 года режиссёра Альгирдаса Араминаса.

Сюжет 
Он и Она едут на поезде к морю, чтоб провести отпуск и отпраздновать свадьбу. Он уже немолод, из себя невидный, бросивший жену из-за любви к Ней. Она — гораздо его моложе, привлекательная, женственная, знающая, как пользоваться своими чарами.

Их попутчики по купе — Фокусник — словно только что появившийся из воздуха вместе со своим огромным попугаем, и — Бабушка — чрезвычайно колоритная, жизнерадостная и неугомонная старушка, едущая, как она говорит, на побывку к сыну и охотно делящаяся с новыми попутчиками каждый раз совершенно непохожими на предыдущие сведения о нём — он то моряк, то ответственный работник, то счастливый семьянин, то одинокий горемыка.

Не слишком уютный вагон, в котором проводница словно старалась напомнить пассажирам, что они не у себя дома, превращается по воле их попутчиков в воплощение наяву их мечты о радости и счастье и дорога к морю ведёт к встрече с самым заветным: Он и Она станут мужем и женой — поженятся прямо в поезде, устроив банкет в вагоне-ресторане.

Уже отдыхая на море Он и Она вдруг заметят их попутчицу — Бабушку, которая невдалеке от пляжа найдёт своего сына — со словами «Здравствуй, сынок! Это я, твоя мама…», возлагающую цветы к памятнику на братской могиле советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.

В ролях 
 Валентина Сперантова — старушка
 Даля Сторик — Она
 Римгаудас Карвялис — Он
 Галина Даугуветите — проводница
 Вальдас Ятаутис — фокусник
 Повилас Гайдис — капитан
 Балис Бараускас — милиционер
 Мартинас Чибирас — Андрюс
 Альгимантас Мажуолис — Йонас
 Эугения Плешките — жена Йонаса
 Гедиминас Пранцкунас — эпизод
 Стяпас Юкна — эпизод

Фильм дублирован на русский язык на киностудии «Ленфильм». Режиссёр дубляжа — Михаил Короткевич, звукооператор — Эдуард Ванунц. Роли дублировали:
 Эрнст Романов — Он
 Евгения Ветлова — Она
 Ирина Губанова — проводница
 Владимир Четвериков — фокусник

Прокат 
Фильм посмотрели 1,2 млн зрителей при тираже 143 копии.

Литература 
 Долгое путешествие к морю // Советские художественные фильмы: 1974—1975. — М.: Нива России, 1995. — стр. 176

Примечания

Ссылки 
 Ilga kelionė prie jūros // Lietuvių filmų centras